Сулха́н-Са́ба Орбелиа́ни (1658—1725) — князь, грузинский государственный деятель и дипломат, просветитель, гуманист, писатель, поэт, каллиграф.

Биография 
Сулхан Орбелиани родился в деревне Тандзиа, воспитывался при царском дворе. Отец Сулхана был верховным судьёй Картли и приходился шурином грузинскому царю Вахтангу V.

Получил хорошее образование в светских и богословских науках. Позднее сам — воспитатель царевича Вахтанга Левановича — впоследствии царя Картли Вахтанга VI, а также его побочного сына — ставшего известным грузинским историком Вахушти Багратиони.

В 1698 году произошёл резкий перелом в жизни Сулхана Орбелиани. С этого времени придворный, феодал и баснописец становится «смиренным монахом Саба» (грузинская транскрипция имени Савва). Если верить утверждению католического миссионера, проживавшего в Грузии, Саба (тайный католик с 1692 г.) стал монахом, чтобы добиться большей свободы действий в борьбе за соединение Грузинской православной и Римско-католической церквей.

В 1712 году сопровождал своего воспитанника Вахтанга VI, незадолго до этого взошедшего на престол, во время его поездки в Персию.

В 1713—1716 годах Саба находился в Западной Европе с дипломатической миссией. Там он уже официально принял католичество. Но тщетно добивался монах-патриот помощи у Папы Римского и французского короля Людовика XIV в борьбе против натиска персидских Сефевидов. Всё ограничилось чисто-внешними почестями.

В 1724 году Саба эмигрировал вместе с Вахтангом VI в Россию. Поселился в Москве, во дворце царевны Дареджан Арчиловны.

Умер в селе Всехсвятском недалеко от Москвы. Похоронен там же, на кладбище у Храма Всех Святых.

Сулхан-Саба является автором сборника басен и новелл «О мудрости вымысла» («О мудрости лжи»). В нём автор развивает идеи просвещённого абсолютизма, резко осуждая феодальную разобщенность общества. В его произведениях оформился новогрузинский литературный язык. Им был составлен «Толковый словарь грузинского языка», по сей день не потерявший своего научного значения. Сулхан-Саба обработал также известный сборник восточных басен «Калила и Димна».

Семья 
Был женат первым браком на княжне Дареджан Багратион-Мухранской (ум. 1698); вторым на Тамаре, дочери Хамь-паши Атабага (ум. 1712).

Память 

 В 1959 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Орбелиани.
 Именем Сулхана-Сабы названа улица в Тбилиси.
 В Тбилиси Сулхан-Сабе установлен памятник.

Примечания

Литература 
 Собрание сочинений, т. 1-4, Тб., 1959-66 (на грузинском яз.)
 Мудрость и ложь, под ред. Г. Леонидзе, 1926.
 Сулхан-Саба Орбелиани. Путешествие в Европу. Тб.: Мерани, 1969.
 С. С. Орбелиани, 1658—1958. Юбилейный сборник, Тб., 1959.
 Мудрость лжи. Тб., 1939.
 О мудрости вымысла / Предисл. А. Барамидзе. М., 1951.
 Мудрость вымысла / Предисл. Г. Леонидзе. Тб., 1959.

Ссылки 
 Леонидзе Г. Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725)  // Сулхан-Саба Орбелиани. Путешествие в Европу. Тб.: Мерани, 1969.
 Барамидзе Р. Страницы одной дипломатической миссии  // Сулхан-Саба Орбелиани. Путешествие в Европу. Тб.: Мерани, 1969.
 Лордкипанидзе Э. К. Сулхан-Саба Орбелиани  //Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 2. — М., 1999. — С. 88.
  Притчи от Сулхана-Саба Орбелиани
 Сулхан-Саба Орбелиани об абхазах 

Похороненные на Всехсвятском кладбище (село Всехсвятское)
Каллиграфы Грузии
Орбелиани